Die Basketball-Südamerikameisterschaft 1939, die siebte Basketball-Südamerikameisterschaft, fand zwischen dem 14. und 30. April 1939 in Rio de Janeiro, Brasilien statt, das zum zweiten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Brasiliens, die zum ersten Mal den Titel erringen konnte. Zugleich wurde zum dritten Mal in Folge der Ausrichter der Meisterschaft auch Sieger des Turniers.

Abschlussplatzierung

Ergebnisse
Jede Mannschaft spielte gegen jeden Gegner einmal, sodass jede Mannschaft vier Spiele zu absolvieren hatte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die Mannschaft, die nach den Begegnungen auf Rang eins stand, wurde Südamerikameister 1939.

Weblinks

FIBA-Archiv

1939
Sportveranstaltung in Rio de Janeiro
Basketballveranstaltung 1939
Sudamerikameisterschaft 1939